Solomon bezeichnet:
 Solomon (Name), Personen mit dem Vor- oder Familiennamen Solomon
 Solomon (Händel), Oratorium von Georg Friedrich Händel
 Solomon Islands im Südwesten des Pazifiks, siehe Salomonen
 Solomon (Sălaj), Dorf in Rumänien
 Solomon-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Solomon Saddle, Bergsattel im Viktorialand, Antarktika

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Solomon (Alaska)
 Solomon (Arizona)
 Solomon (Illinois)
 Solomon (Iowa)
 Solomon (Kansas)
 Solomon Gap (Pennsylvania)
 Solomon Rapids (Kansas)

Siehe auch:
 Solomon Township
 Salomon (Begriffsklärung)
 Solomin